Bache steht für:
 weibliches Wildschwein

Geographie:
 Bache (Oklahoma)
 Bache (Fluss), ein rechter Nebenfluss der Ehle

Personen:
 Alexander Dallas Bache (1806–1867), US-amerikanischer Physiker
 Andrew Bache (* 1939), britischer Diplomat
 Anna Bache-Wiig (* 1975), norwegische Schauspielerin, Drehbuchautorin und Autorin
 Christian Georg Bache (* 1987), norwegischer Biathlet
 Einar Bache (1897–1976), dänischer Tennisspieler
 Francis Edward Bache (1833–1858), englischer Komponist und Organist
 Fritz Bache (1898–1959), deutscher Fußballspieler
 Ida Wolden Bache (* 1973), norwegische Ökonomin
 Julia Bache-Wiig (* 1984), norwegische Schauspielerin
 Kaare Bache (1898–1978), norwegischer Dreispringer
 Otto Bache (1839–1927), dänischer Maler
 Richard Bache (1737–1811), US-amerikanischer Politiker
 Steve Bache (* 1990), deutscher Filmregisseur, Drehbuchautor und Illustrator